Adolf Schuppan (Berlín, 1863 - 1931), compositor alemany 
 Vern Schuppan, pilot de Fórmula 1 australià